Punta Arenas o Punta de Arenas puede referirse a los siguientes lugares:

 Punta de Arenas, un cabo del sector argentino de la isla Grande de Tierra del Fuego;
 Punta Arenas, ciudad del extremo sur de Chile, capital de la Región de Magallanes y Antártica Chilena;
 Punta Arenas, comuna del sur de Chile con capital en la ciudad antes mencionada;
 Punta Arenas, ciudad en el condado de Mendocino en el estado estadounidense de California; 
 Punta Arenas, una prominencia de tierra ubicada cerca de las llamadas Bocas de Dzilam en el litoral norte de la península de Yucatán;
 Punta Arenas, barrio ubicado en el municipio de Vieques, en el estado libre asociado estadounidense de Puerto Rico;
 Playa Punta Arenas, Isla Margarita, Venezuela.